Золоти́нкина — фамилия. Известные носители:

 Золотинкина, Ирина Анатольевна — российский искусствовед.
 Золотинкина, Лариса Игоревна — советский и российский историк, музейный работник.